Plaats in Indonesië
 Alastuwo (Kebakkramat), een plaats in het bestuurlijke gebied Karanganyar in de provincie Midden-Java
 Alastuwo (Poncol), een plaats in het bestuurlijke gebied Magetan in de provincie Oost-Java